Oliveira se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edivar Heeren de Oliveira
 Luciano Elias Oliveira
 Sarah Siqueira Oliveira